Guerra del Alto Karabaj puede referirse a los siguientes acontecimientos bélicos:
 Guerra del Alto Karabaj (1988-1994), conflicto armado desarrollado entre el 26 de febrero de 1988 hasta el 16 de mayo de 1994;
 Guerra del Alto Karabaj (2020),  conflicto armado desarrollado entre el 27 de septiembre hasta el 10 de noviembre de 2020.